Ribeira da Póvoa pode referir-se a diversos cursos de água em Portugal:
 Ribeira da Póvoa (Amarante)
 Ribeira da Póvoa (Arganil)
 Ribeira da Póvoa (Miranda do Douro)
 Ribeira da Póvoa (Odivelas)
 Ribeira da Póvoa (Oliveira de Azemeis)
 Ribeira da Póvoa (Penacova)
 Ribeira da Póvoa (Póvoa de Lanhoso)
 Ribeira da Póvoa (Vale de Cambra)
 Ribeira da Póvoa (Viseu)

Desambiguações de topônimos